Reuth kan syfta på:

Geografi

Tyskland 

 Reuth, Weischlitz – ort tidigare kommun i Weischlitz, Sachsen, 
 Reuth, Vulkaneifel – kommun i Landkreis Vulkaneifel, Rheinland-Pfalz,